Henri Cordier ist der Name folgender Personen:

* Henri Cordier (Orientalist) (1849–1925), französischer Orientalist
 Henri Cordier (Bergsteiger) (auch Henry Cordier, 1856–1877), französischer Bergsteiger